A butanolnak négy izomerje ismeretes:

Alkoholok